Terra Santa — designação histórica da terra dos israelitas
 Terra Santa (Pará) — município no Pará, Brasil
 Terra Santa (Vaud) — região no Cantão de Vaud, Suíça

Desambiguações de topônimos